USS Colhoun (DD-801) — эскадренный миноносец типа «Флетчер», в период Второй мировой войны состоявший на вооружении ВМС США.

Colhoun был вторым кораблём ВМС США, который назван в честь контр-адмирала Эдмунда Колхуна (1821—1897).

Строительство эсминца началось 10 апреля 1944 на верфях корпорации Todd Pacific Shipyards, в Сиэтле, штат Вашингтон. 8 июля 1944 года Colhoun сдан в эксплуатацию.

История 
Colhoun прибыл в Перл-Харбор 10 октября 1944 года на подготовку и патрульную службу. Приплыв на Иводзиму 19 февраля 1945 года, он обеспечивал защиту транспорта, радиолокационный дозор и огневую поддержку во время вторжения на Иводзиму. 1 марта эсминец был поражен залпом тяжелых береговых батарей противника, в результате которого был убит один человек и ранено 16. После ремонта на Сайпане, Colhoun отплыл в Окинаву.

В 15:30 6 апреля 1945 года, во время первого тяжелого рейда, Colhoun получил просьбу о помощи от Буша и поспешил ему на помощь. Буш и Colhoun были атакованы большой группой камикадзе. В Colhoun попало три камикадзе и он был оставлен экипажем.

Примечания

Литература 
 Brown, David. Warship Losses of World War Two. Arms and Armour, London, Great Britain, 1990. ISBN 0-85368-802-8.

Ссылки 
 hazegray.org: USS Colhoun
 uboat.net: USS Colhoun

Эскадренные миноносцы типа «Флетчер»